Prolog (programski jezik)
 prolog (tragedija), dio tragedije prije ulazne pjesme kora
 Prolog (časopis), kazališni časopis

Naselja u BiH:
 Prolog (Livno, BiH), naselje u općini Livno
 Prolog (Ljubuški, BiH), naselje u općini Ljubuški